Рокер — многозначный термин:

Фамилия 
 Рокер, Рокси (1929—1995) — американская актриса.
 Рокер, Рудольф (1873—1958) — американский политик и публицист.

Другое 
 Так называют исполнителей и поклонников рока вообще и металлистов в частности.
 В СССР название мотоциклиста из неформального молодёжного объединения (байкера). Название произошло от английского определения одной из субкультур «байкеров», в 50-е годы делившихся на «модов» и «рокеров» (:en:Rocker (subculture), :en:Mods and rockers), 
 Рокер — вид рычага, коромысло. В частности, в механизме газораспределения двигателя.
 Рокер — форма лыж, имеющих изгиб обоих концов лыжи вверх ближе к середине для облегчения движения по целине или пухлому снегу.

См. также 
 Рокер Парк
 Ли Рокер
 Рокеры (телесериал)
 Рокеры (фильм, 1978)
 Рокеры (фильм, 2009)
 Моды (субкультура) — соперники рокеров в Британии 1950х годов